Первый квалификационный раунд чемпионата Европы по футболу 2004 среди юношей до 19 лет — первый раунд отборочного турнира к финальной стадии чемпионата Европы по футболу среди юношей до 19 лет 2004.

48 команд поделены на 12 групп по 4 команды, в которых команды играют между собой по одному матчу, одна из команд в каждой группе принимает у себя матчи группы. Команды, занявшие 1 и 2 места в каждой группе и команда, набравшая наибольшее количество очков среди занявших 3 места, проходят во второй раунд. Швейцария автоматически попала в финальную часть на правах хозяина, Испания, Чехия и Словакия автоматически прошли во второй раунд как команды с наивысшим коэффициентом рейтинга. Матчи прошли с 18 сентября по 31 октября 2003 года.

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Группа 7

Группа 8

Группа 9

Группа 10

Группа 11

Группа 12

Рейтинг команд, занявших третье место 
При подсчёте очков учитываются матчи, сыгранные сборными с командами, занявшими первые два места в своих группах.

Ссылки 
 RSSSF

Чемпионаты Европы по футболу (юноши до 19 лет)
Футбол в Европе в 2003 году